Capannesi – abitanti di Capanne (Montopoli in Val d'Arno)
Capannesi – abitanti di Capanne di Marcarolo